Die Football League First Division 1963/64 war die 65. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 24. August 1963 und endete am 29. April 1964.

Der FC Liverpool gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Manchester United seine mittlerweile sechste englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger FC Chelsea und Stoke City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten die Bolton Wanderers und Ipswich Town den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Leeds United und AFC Sunderland ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||17
||20
||22
||24
||24
||21
||19
||24
||23
||22
||22
||25
||26
||21
||27
||22
||22
||24
||25
||25
||23
||23

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1963/64 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1963-64 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1963/64
Fußballsaison 1963/64